Tallon Griekspoor era il detentore del titolo ma ha scelto di non partecipare.

In finale Juan Manuel Cerúndolo ha sconfitto Nikola Milojević con il punteggio di 6-3, 6-1.

Teste di serie 

  Andrej Martin (semifinale)
  Juan Manuel Cerúndolo (campione)
  Tomás Martín Etcheverry (semifinale)
  Nikola Milojević (finale)

  Sumit Nagal (secondo turno) 
  Danilo Petrović (primo turno) 
  Zdeněk Kolář (quarti di finale) 
  Vít Kopřiva (primo turno)

Qualificati 

  Jonathan Mridha (secondo turno)
  David Poljak (primo turno)

  Martín Cuevas (primo turno) 
  Marko Tepavac (primo turno)

Wildcard 

  Dražen Petrović (primo turno)
  Vladan Tadić (primo turno)

  Marko Topo (quarti di finale)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Banja Luka Challenger 2021